Le menhir de Pierre Frite est un menhir situé à Villeneuve-sur-Yonne, en France.

Localisation 
Le menhir de Pierre Frite est situé dans le département français de l'Yonne, au sud de la commune de Villeneuve-sur-Yonne, dans la vallée de l'Yonne et sur la rive droite de cette rivière.

Description 

Ce menhir a la forme d'une grosse dalle dressée s'élevant à  au dessus du sol. Sa longueur est de  et son épaisseur de .

Historique 

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1954.

Des fouilles effectuées en 1938 à proximité du menhir mettent au jour une nécropole. Des bracelets trouvés dans celle-ci sont au musée du Villeneuvien.

Annexes

Articles connexes 
 Sites mégalithiques de l'Yonne
 Liste des monuments historiques de l'Yonne

Références 

Monument historique dans l'Yonne
Monument historique classé en 1954
Villeneuve-sur-Yonne
Villeneuve-sur-Yonne
Villeneuve-sur-Yonne